De Middelste Molen (Cabauw), een wipmolen bij Cabauw
De Middelste Molen (Loenen), een watermolen bij Loenen (Apeldoorn) die als papierfabriek in gebruik is
Middelste Molen (Tongerlo), ook wel Vlemincxmolen genoemd, een watermolen in het Belgische Tongerlo